Є́рченко — українське прізвище, поширене в Україні й місцях розселення українців. Походить від здрібнілої форми імені «Єрмолай» — «Єрко».

 Єрченко Петро Феофанович (* 1868— † 1927) — український науковець, ректор Київського політехнічного інституту
 Єрченко Раїса Андріївна (* 1935) — українська вчителька

Українські прізвища
Прізвища на -енко